De naam Arius heeft meer dan één betekenis
Arius (theoloog), een geestelijk leider uit de derde eeuw
Arius (geslacht) een geslacht van straalvinnige vissen.